Tafirenyika ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Tafirenyika (* 1999), simbabwischer Leichtathlet
 Masimba Tafirenyika, simbabwischer Journalist und UN-Beamter